38. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 3–4 lutego 1935 roku w Helsinkach, w Finlandii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10000 m awansowała tylko najlepsza 10 po trzech dystansach. Najlepszy rezultat osiągnął Austriak Karl Wazulek.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 20 łyżwiarzy z 3 krajów. Sklasyfikowanych zostało 10.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1935 w sportach zimowych
1935 w Europie
Finlandia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach